

Austria 
 Wald am Schoberpaß – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben
 Wald im Pinzgau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See

Niemcy 
 Wald – dzielnica Bad Münstereifel
 Wald – dzielnica Solingen
 Wald – dzielnica Wiehl
 Wald – gmina w Bawarii, w powiecie Cham.
 Wald – gmina w Bawarii, w powiecie Ostallgäu.
 Wald – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen
 Wald – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Markt Wald – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Unterer Wald – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Szwajcaria 
 Wald – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden
 Wald – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Wald – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Hinwil

Zobacz też 
 Donau-Wald
 Wald-Michelbach
 Waldner
 Waldman